Большое Ушаково — деревня, расположенная в Бужаровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество.

Находится примерно в 9 км на север от Истры, высота над уровнем моря 169 м.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра